Нотр-Дам-де-Р'єз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Нанта, 39 км на захід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 778 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1968,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Нотр-Дам-де-Р'єз на сайті французького Національного інституту географії
 Нотр-Дам-де-Р'єз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Нотр-Дам-де-Р'єз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея